Polyschema är ett släkte av svampar. Polyschema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Polyschema